Бишкин ():

 Бишкин — река, правый приток реки Северский Донец, Змиёвский и Первомайский районы, Харьковская область, Украина.

См. также 
 Верхний Бишкин — село, Первомайский район, Харьковская область, Украина.
 Нижний Бишкин — село, Змиёвский район, Харьковская область, Украина.
 Черкасский Бишкин — село, Змиёвский район, Харьковская область, Украина.